Der Begriff Eroica (ital. die Heroische) bezeichnet:
Musik
 die 3. Sinfonie Ludwig van Beethovens. Siehe 3. Sinfonie (Beethoven) 
 die 1. Sinfonie Tan Duns. Siehe 1. Sinfonie (Dun)
 ein Klavierwerk van Beethovens. Siehe Eroica-Variationen
 das Klavierstück Transcendental Études No. 7 "Eroica" von Franz Liszt. Siehe Études d’exécution transcendante
Film und Fernsehen
 Eroica (1949), Spielfilm über das Leben Ludwig van Beethovens
 Eroica (1958), Spielfilm des polnischen Regisseurs Andrzej Munk
 Eroica (1960)
 Eroica (1999), Fernsehserie
 Eroica – The day that changed music forever
Sport
 L’Eroica, ein Rennen mit historischen Rennrädern.

Sonstiges:
 Eroica-Halbinsel, Halbinsel der Alexander-I.-Insel in der Antarktis